Сита — медовий сироп
 Сита — одна з народних назв очерету звичайного

Див. також 
 Сито
 Сіта (значення)